Айман Яхья Салем (, родился 14 мая 2001, Эр-Рияд) — саудовский футболист, вингер клуба «Ан-Наср» и сборной Саудовской Аравии.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Ан-Наср» из Эр-Рияда. В основном составе дебютировал 20 сентября 2019 года в матче против «Аль-Хазм» в высшем дивизионе чемпионата Саудовской Аравии. 1 ноября 2020 года забил свой первый гол за клуб в матче против «Аш-Шабаб».

Карьера в сборной 
В 2020 году дебютировал в составе сборной Саудовской Аравии до 23 лет, а также в составе главной национальной сборной Саудовской Аравии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Kooora.com 

Футболисты Саудовской Аравии
Игроки сборной Саудовской Аравии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд